Høng, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 8.344 abitanti (2004) e una superficie di 145 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Bjergsted, Gørlev e Hvidebæk per dare luogo al riformato comune di Kalundborg compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Kalundborg